Štedrica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Dubrovačko primorje, Dubrovačko-neretvanska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 58 stanovnika te 12 obiteljskih kućanstava 2001. godine.

Izvori

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji